Разукрашенные леди () или Шесть сестёр — архитектурный ансамбль из шести однотипных викторианских жилых домов, построенных в  и расположенных в районе Аламо-сквер города Сан-Франциско (Калифорния) по адресу .

В 1978 году была написана книга «Разукрашенные леди — ослепительные викторианцы Сан-Франциско», посвященная зданиям, после чего термин «разукрашенные леди» стал использоваться для обозначения ярко-раскрашенных викторианских домов в других американских городах.

История

Строительство 
Бум строительства викторианских домов в Сан-Франциско начался после Калифорнийской золотой лихорадки 1849 года, когда население города возросло с 800 до 25 000 человек за один год. После смерти королевы Виктории в 1901 году викторианская эпоха в архитектуре сменилась на эдвардианскую. Всего в период между 1849 и 1915 годами было построено более 48 000 подобных домов, большинство — в период между 1860 и 1890 годами. Основным материалом для строительство была секвойя (калифорнийское красное дерево), а снаружи дома окрашивались в мелово-белый, либо разукрашивались в яркие цвета. Одна из газет в то время писала:

…красный, жёлтый, шоколадный, апельсиновый, все что громко — все в моде… если верхние этажи не в красном или голубом… они окрашены неотёсанными панелями жёлтого или коричневого, в то время как фронтоны и мансардные окна украшены безвкусно и не живописно…

«Шесть сестёр» были построены на  в период между 1892 и 1896 годами дизайнером и архитектором Мэтью Кавана (), жившим в соседнем доме по адресу .

Дальнейшая судьба 
После землетрясения 1906 года большинство домов на  было разрушено, однако «Шесть сестёр» остались невредимыми.

Во время Первой и Второй мировых войн со зданий был снят весь декор, а сами они были покрашены в линкорно-серый цвет остатками краски, принадлежавшей ВМФ США. Ещё 16 тысяч домов были снесены, многие другие были покрыты рубероидом, кирпичом, штукатуркой или алюминиевым сайдингом.

В 1963 году художник Бутч Кардум () и его «банда колористов» начали экспериментировать с яркими цветами на фасадах своих викторианских домов — разукрашивать в яркие цвета: от лимонного и ярко-красного до золотистого и бирюзового. Другие соседи последовали его примеру и также раскрасили свои дома в яркие цвета. Позже Кардум стал дизайнером-колористом, и он вместе с другими художниками-колористами, такими как Тони Каналетич (), Боб Бактер () и Джейсон Вондерс () стал перекрашивать серые дома. В 1970-х годах колористами были массово раскрашены дома в Сан-Франциско, в том числе и знаменитые «Шесть сестёр», после чего они получили прозвище «Postcard Row».

В одном из домов жила Элис Уокер, устраивавшая в нём мини-концерты с исполнением музыки Трейси Чепмен до тех пор, пока соседи не стали жаловаться на частоту исполнения одних и тех же песен.

 здания находятся на реконструкции, в ходе которой планируется реставрация фасада и перепланировка с целью замены повреждённых временем и архитектурно устаревших конструкций, а также расширение используемых площадей путём сноса нескольких перегородок.

Архитектура 
Все шесть зданий — трехэтажные деревянные каркасные дома, построенные по одинаковому проекту и отличающиеся лишь богатым декором из фигурной деревянной черепицы и цветом фасада. Кроме того, дом 720 выполнен симметрично противоположно остальным. Основным материалом для строительства стала секвойя. Построенные в аннинском стиле, здания являются одним из характерных примеров викторианской архитектуры. Двускатная крыша покрыта черепицей, фасад асимметричный с доминирующим треугольным фронтоном, выступающим за пределы фасада и поддерживаемым с помощью консолей. Существует также технический нулевой или цокольный этаж, в котором располагается гараж. В правой части фасада находится доминирующая угловая башня-эркер, в которой на первом и втором этажах находятся лоджии. В левой части фасада на первом этаже находится главный вход, перед которым располагается небольшая веранда, к которой от тротуара ведет каменная лестница. Над главным входом на втором этаже находится открытый балкон, ограждённый балюстрадами и консольно поддерживаемый двумя колоннами. На третьем этаже, находящемся во фронтоне, находится чердак. Колонны, шпиндели и балюстрады оформлены в классическом стиле. Часть оконных стёкол оформлены в виде витражей.

Похожие здания 
Впервые термин «разукрашенные леди» был использован писателями Элизабет Помада () и Михаил Ларсен () в отношение сан-францисских викторианских домов в книге «Разукрашенные леди — ослепительные викторианцы Сан-Франциско» (), изданной в 1978 году.

С тех пор «разукрашенными леди» стали называть ярко раскрашенные викторианские дома в других американских городах, в частности:  в пригороде Балтимора,  в Сент-Луисе, агломерации Сан-Франциско и Нового Орлеана,  в Цинциннати,  в Толидо и  в Нью-Джерси.

В культуре 
Здания часто появляются в СМИ, на туристических фотографиях Сан-Франциско и являются одной из достопримечательностей города. Они появлялись приблизительно в 70 фильмах, а также во множестве телевизионных программ и рекламных роликов, в том числе начальных титрах телесериала Полный дом.

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература 
 
 
 

Достопримечательности Сан-Франциско
Здания и сооружения Сан-Франциско
Появились в 1896 году в США
Викторианская архитектура